Кян Тьотоку (яп. 喜屋武 朝徳:きゃん ちょうとく, 1870–1945) - один з найвідоміших окінавських майстрів бойового мистецтва сюрі-те, Окінавські бойові мистецтва.
 Національний парк Кян Уест - розташований у Гамбії, див. Список національних парків в Африці.